Petit Palais ("pequeño palacio" en lengua francesa) puede referirse a:
 Museo del Petit Palais, París.
 Petit Palais de Aviñón, que también es museo.
 Petit-Palais-et-Cornemps, localidad francesa.